Фуэнтелеспино-де-Аро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 33,44 км². Население — 282 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Куэнки